Чемпионат мира по лыжным видам спорта 1934 года проводился с 20 по 25 февраля в Соллефтео (Швеция).

Лыжные гонки, мужчины

18 км 
22 февраля 1934 года

50 км 
24 февраля 1934 года

Эстафета 4 × 10 км 
25 февраля 1934 года

Лыжное двоеборье, мужчины 
20 февраля 1934 года

Прыжки с трамплина, мужчины 
20 февраля 1934 года

Медальный зачёт

Ссылки 
 FIS 1934 Cross country results
 FIS 1934 Nordic combined results
 FIS 1934 Ski jumping results

1934
Февраль 1934 года
Спорт в Швеции в 1934 году
Международные спортивные соревнования в Соллефтео
Чемпионаты мира в Швеции
Международные соревнования по лыжному спорту в Швеции